Провинция Лос-Андес  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо.
Включает в себя 4 коммуны.

Территория — 3054 км². Численность населения — 110 602 жителя (2017). Плотность населения — 36,22 чел./км².

Административный центр — Лос-Андес.

География 
Провинция расположена на востоке области Вальпараисо.

Провинция граничит:
 на востоке — Сан-Хуан и Мендоса (Аргентина)
 на северо-западе — провинции Сан-Фелипе-де-Аконкагуа
 на юго-западе — провинция Чакабуко
 на юге — провинция Кордильера

Административное деление 
Провинция включает в себя 4 коммуны:
 Лос-Андес. Админ.центр — Лос-Андес.
 Сан-Эстебан. Админ.центр — Сан-Эстебан.
 Калье-Ларга. Админ.центр — Калье-Ларга.
 Ринконада. Админ.центр — Санта-Мария.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили